Bretton Woods (New Hampshire), plaats in de Amerikaanse staat New Hampshire
 Conferentie van Bretton Woods, een conferentie in 1944 in deze plaats over de naoorlogse financiële en monetaire ordening
 Systeem van Bretton Woods, het bij deze conferentie afgesproken systeem, waar onder andere de oprichting van het IMF, de Wereldbank en het invoeren van de gouden wisselstandaard deel van uitmaakte